Бхаратпур () — индийский и непальский топоним:

 Бхаратпур — город в штате Раджастхан, Индия.
  Бхаратпур — округ в штате Раджастхан, Индия.
 Бхаратпур — город в Непале.
 Бхаратпур — непальский аэропорт, обслуживающий коммерческие авиаперевозки города Бхаратпур.
 Бхаратпур — туземное княжество Британской Индии, существовавшее в XVIII—XX веках.